Andrei Krasnow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Iwanowitsch Krasnow (* 1994), russischer Skilangläufer
 Andrei Nikolajewitsch Krasnow (1862–1914), russischer Botaniker und Geograf